ist eine veraltete Schreibweise von
 Köllitsch, Ortsteil von Arzberg in Sachsen

 ist der Familienname von:
 Jonathan Keltz (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch

 Kielce